Brodło – skała w Dolinie Szklarki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Brodło (Sfinks) – skała w masywie wzgórza Biakło na Wyżynie Częstochowskiej